Mynkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Mynkiwzi (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Mynkiwzi (Slawuta)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Skwyra, siehe Mynkiwzi (Skwyra)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Mynkiwzi (Dubno)